Ce nom peut désigner :

 l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet de Paris dans le .
 l’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet de Saumur (Maine-et-Loire).

Chardonnet